Pantomnesia  etimologicamente quer dizer memória de tudo. Demonstra-se que tudo que já vimos e ouvimos desde as primeiras impressões captdas pelo recem nascido a toda e qualquer coisa que estimule nossos sentidos ficam armazenados em nossa memória Inconsciente

Referência bibliográfica

 Oscar Gonzalez Quevedo.A Face Oculta da Mente

Parapsicologia
Psicologia